Lycée français steht für:

 Lycée Français de Hambourg, siehe Französische Schule Hamburg
 Lycée Français de Vienne

Siehe auch:
 École française
 Lycée